Corvisier ist der Nachname von:

 André Corvisier (1918–2014), französischer Historiker
 Christine Corvisier (* 1982), französische Jazzmusikerin